Коукал () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Мартін Коукал (1978) — чеський лижник.
 Петр Коукал (1982) — чеський хокеїст.

Чеські прізвища